Сен-Сове́р-де-Крюзьє́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 530 км на південь від Парижа, 170 км на південь від Ліона, 60 км на південний захід від Прива.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 222 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 487,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Сен-Совер-де-Крюзьєр на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Совер-де-Крюзьєр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Совер-де-Крюзьєр на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Совер-де-Крюзьєр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Совер-де-Крюзьєр на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ардеш

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ардеш